Pfeilerbahn steht für:

 Pfeilerbahn Hamburg
 Pfeilerbahn Laar
 Pfeilerbrücke der Erzbahn (Bochum)